Dades de la Temporada 1999-2000 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Primera Catalana) 
 Primera Catalana: campió. Puja a Tercera Divisió.

Primera volta

Segona volta 

El Sant Andreu queda campió i aconsegueix l'ascens a Tercera Divisió.

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1999
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions esportives del 1999 a Catalunya
Competicions esportives del 2000 a Catalunya